Katori puede referirse a:

Katori, una ciudad de la prefectura de Chiba, en Japón.
El distrito de Katori, en la misma prefectura.
El santuario Katori, ubicado en la ciudad homónima.
El Katori, acorazado de la Armada Imperial Japonesa.
La Clase Katori de acorazados, liderada por el buque anterior.
El Katori, crucero de la Armada Imperial Japonesa.
La Clase Katori de cruceros, liderada por el buque anterior.
Tenshin Shōden Katori Shintō-ryū, arte marcial japonés.
Mar Katori, fue un gran lago interior desaparecido conectado al Océano Pacífico en la isla Honshu de Japón.